Warszawskie Teatry Rządowe
 Wiślana Trasa Rowerowa